Ниже представлен список округов американского штата Северная Дакота.

Общие данные 
Северная Дакота состоит из 53 округов, занимая 30 место из 50 в .
Из 53 названий округов Северной Дакоты 26 также встречаются как именования округов в других штатах страны.
4 из 53 округов Северной Дакоты имеют население больше 50 000 человек, и в них проживает 54,3 % населения штата; в двух округах штата проживает менее 1000 человек. 6 округов Северной Дакоты имеют площадь суши более 5000 км², остальные — менее.
18 округов штата имеют плотность населения один и менее человек на квадратный километр.
Население Северной Дакоты составляет  человек (2018), площадь —  (в т. ч. суша — ). Таким образом, среднее количество жителей округа —  человек, средняя площадь округа — 3469 км² (в т. ч. суша — 3385 км²), средняя плотность населения — 4,2 чел./км².
Округа по дате основания

 1867 год — 1 округ
 1873 — 4
 1875 — 2
 1879 — 1
 1881 — 5
 1882 — 2
 1883 — 9
 1884 — 9
 1885 — 3
 1886 — 1
 1889 — 1
 1891 — 1
 1905 — 1
 1907 — 3
 1908 — 2
 1909 — 1
 1910 — 3
 1912 — 1
 1914 — 1
 1915 — 1
 1916 — 1

«Рекордсмены»

 Самый большой округ — Маккензи, 7410 км² (в т. ч. суша — 7148 км²).
 Самый маленький округ — Эдди, 1668 км² (в т. ч. суша — 1632 км²).
 Округ с наибольшим количеством жителей — Касс, 177 787 чел.
 Округ с наименьшим количеством жителей — Слоп, 771 чел.
 Округ с наибольшей плотностью населения — Касс, 38,9 чел./км².
 Округ с наименьшей плотностью населения — Слоп, 0,24 чел./км².
 Самый старый округ — Пембина, образован в 1867 году.
 Самый молодой округ — Грант, образован в 1916 году.
 Самый северный округ — 8 округов
 Самый восточный округ — Ричленд
 Самый южный округ — 8 округов
 Самый западный округ — 6 округов

Список 
Сортировка по умолчанию — по названию округа, по алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 Карты 

 См. также 
 Список городов Северной Дакоты
 
 
 Список округов и населённых пунктов Северной Дакоты по доходу на душу населения 
 
 

 Примечания 

 Литература 
 Джозеф Натан Кейн, Чарльз Кёрри Айкен. «The American Counties: Origins of County Names, Dates of Creation, and Population Data, 1950—2000» (2005), изд. Scarecrow Press, 529 с., ISBN 9780810850361

 Ссылки 
 Округа Северной Дакоты: население (2000), площадь, окружные центры, год основания  на сайте naco.org'' Архивировано из первоисточника 25 октября 2007

Северная Дакота
Округа